Fontana della Pigna – fontana di Messina
Fontana della Pigna – fontana di Rimini
 Fontana della Pigna – fontana del rione della Pigna a Roma
 Fontana della Pigna all'Annunziata – fontana di Napoli